Theseus bezeichnet:

 Theseus, einen Helden der griechischen Mythologie, König von Athen
 Theseus (André Gide), Erzählung von André Gide, die 1946 unter dem Titel Thésée erschien
 deutscher Titel der Oper Teseo von Georg Friedrich Händel (1713)
 Theseus (Forschungsprogramm), Entwicklungsprojekt für eine internetbasierte Wissensstruktur
 THESEUS (Forschungsprogramm), Studie zur Verbesserung der Sicherheit von Tankfahrzeugen (1995)
 Theseus (Schiff, 2009), ein Schüttgutfrachtschiff mit SkySails-Drachensegel
 Theseus-Maler, der Notname eines griechischen Vasenmalers (tätig 505–485 v. Chr.)
 eine Robotermaus von Claude Elwood Shannon
 Bristol Theseus, ein Flugzeugtriebwerk von Bristol
 Unternehmen Theseus, eine Offensive der Achsenmächte während des Afrikafeldzugs im Zweiten Weltkrieg
 Theseus (Gattung), eine Gattung in der Familie der Baumwanzen (Pentatomidae)
Transient High-Energy Sky and Early Universe Surveyor, Abkürzung für ein Weltraumteleskop

Siehe auch:
 Theseum, Thesis, Theseus Logic, Thésée